Appalachia puede referirse a:

 Appalachia, localidad situada en el estado de Virginia, en Estados Unidos.
 Appalachia (región), región cultural al oeste de Estados Unidos.
 Appalachia (Mesozoico), isla continente que existió en la Era Mesozoica.
 Appalachia (insecto), entomología, un género de insectos ortópteros.